Class kan syfta på:

 Class – amerikansk film från 1983, se Jonathans frestelse
 Class (TV-serie) – brittisk science fiction-serie från 2016